Abstimmung steht für:

 Abstimmung, ein Verfahren zur Willensbestimmung 
 Abstimmung (Buchführung), das Ermitteln und Beheben von Buchungsunterschieden
 Feinabstimmung eines Geräts, siehe Justierung
 die Feinabstimmung der Naturkonstanten

Siehe auch:
 Volksabstimmung
 Harmonie (Begriffsklärung)
 Tuning